Цветаевский — пересыхающаяся река в Ишимбайском и Гафурийском районах Башкортостана. Впадала возле Новотроевки в старицу Белой. Крупных притоков нет.

Речная система: Цветаевский → Белая → Кама → Волга.

Высота истока около 322,4 м.

На выходе из лесного массива Цветаевский образована запруда Далее течёт по безлесной местности. Близлежащие селения: Базиково, Буруновка. Не доходя до старицы Белой возле Новотроевки пересыхает.

Примечания 

Реки Ишимбайского района
Реки Гафурийского района
Притоки Белой (приток Камы)